De gemeente Lochem heeft 256 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Lochem.

Almen
De plaats Almen kent 10 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Barchem
De plaats Barchem kent 6 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

|}

Eefde
De plaats Eefde kent 18 gemeentelijke monumenten waarvan er 17 in de gemeente Lochem liggen, zie de lijst van gemeentelijke monumenten in Eefde

Epse
De plaats Epse kent 3 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

|}

Gorssel
De plaats Gorssel kent 23 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Harfsen
De plaats Harfsen kent 2 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

|}

Joppe
De plaats Joppe kent 5 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

|}

Kring van Dorth
De plaats Kring van Dorth kent 5 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

|}

Laren
De plaats Laren kent 27 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Lochem
De plaats Lochem kent 158 gemeentelijke monumenten, zie de Lijst van gemeentelijke monumenten in Lochem (plaats)

Bouwwerk in Lochem
Lochem
Lochem